Barsham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Barsham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk